Kirby může být:

křestní jméno
 Kirby Howell-Baptiste (* 1993) – americký herec

ostatní
 Kirby Buckets – americký komediální televizní seriál
 Kirby (příjmení)